Ровдино — название населённых пунктов в России:

 Ровдино — село в Шенкурском районе Архангельской области.
 Ровдино — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Ровдино — деревня в Палкинском районе Псковской области.